Verwey ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Verwey (1865–1937), niederländischer Schriftsteller
 Evert Verwey (1905–1981), niederländischer Chemiker
 Jan Verwey (Biologe) (1899–1981), niederländischer Verhaltensforscher
 Jan Verwey (* 1936), niederländischer Jazzmusiker
 Maarten Verwey (* 1970), niederländischer Ökonom, Generaldirektor für Strukturreform im Generalsekretariat der Europäischen Kommission
 Roland Verwey (* 1981), deutscher Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Verweij